Vorndran ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Vorndran (* 1961), deutscher Kabarettist und Autor
 Jürgen Vorndran (* 1967), deutscher römisch-katholischer Priester, Generalvikar des Bistums Würzburg
 Rolf Vorndran (1920–1997), deutscher Slawist und Bibliothekar 
 Werner Vorndran, bürgerlicher Name von Fred Delmare (1922–2009), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Vorndran (1924–2012), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Vondran
 Forndran